Шапкино — название населённых пунктов в России:
 
 Шапкино — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Шапкино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Шапкино — село в Савинском районе Ивановской области.
 Шапкино — посёлок в Енисейском районе Красноярского края.
 Шапкино — деревня в Краснослободском районе Мордовии.
 Шапкино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Шапкино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Шапкино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Шапкино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Шапкино — бывший посёлок в Ненецком автономном округе.
 Шапкино — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Шапкино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Шапкино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Шапкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Шапкино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Шапкино — село в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Шапкино — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Шапкино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Шапкино — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Шапкино — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Шапкино — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Шапкино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Шапкино-Юнко